Osoby noszące nazwisko Cieślak:
 Anna Cieślak  (ur. 1980) – polska aktorka
 Bronisław Cieślak (1943-2021) – polski aktor i polityk
 Czesław Cieślak (ur. 1946)  – polski polityk
 Edmund Cieślak (1922-2007) – polski historyk
 Ignacy Cieślak (1916-2002) – polski misjonarz
 Jadwiga Jankowska-Cieślak (ur. 1951)  – polska aktorka
 Jerzy Cieślak (1941-2004) – polski polityk
 Józef Cieślak (1933-2020) – polski piłkarz ręczny
 Maciej Cieślak (ur. 1969) – polski muzyk
 Marek Cieślak (ujednoznacznienie)
 Marian Cieślak (1921-2010) – polski prawnik
 Michał Cieślak (ur. 1989) – polski bokser
 Mikołaj Cieślak (ur. 1973) – polski artysta kabaretowy
 Piotr Cieślak (1948-2015) – polski reżyser, dyrektor teatru
 Ryszard Cieślak (1937-1990) – polski reżyser
 Stanisław Cieślak (ujednoznacznienie)
 Tadeusz Cieślak (1917-1985) – polski historyk
 Tomasz Cieślak (ur. 1966) – literaturoznawca, krytyk literacki 
 Tomasz Cieślak (ur. 1980) – polski matematyk 
 Zbigniew Cieślak (ur. 1954) – polski prawnik